Olešná ist der Name mehrerer Orte

Olešná (Slowakei), Gemeinde im Okres Čadca, Slowakei
Olešná nad Vltavou, Gemeinde im Okres Písek, Tschechien
Olešná u Havlíčkova Brodu, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
Olešná u Hořovic, Gemeinde im Okres Beroun, Tschechien
Olešná u Pelhřimova, Gemeinde im Okres Pelhřimov, Tschechien
Olešná u Rakovníka, Gemeinde im Okres Rakovník, Tschechien
Olešná, Ortsteil von Blansko, Okres Blansko, Tschechien
Olešná, Ortsteil von Kozlov u Ledče nad Sázavou, Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
Olešná, Ortsteil von Načeradec, Okres Benešov, Tschechien
Olešná, Ortsteil von Němčovice, Okres Rokycany, Tschechien
Olešná, Ortsteil von Nezvěstice, Okres Plzeň-jih, Tschechien
Olešná, Ortsteil von Nové Město na Moravě, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien; siehe Olešná (Nové Město na Moravě)
Olešná, Ortsteil von Podlesí u Vysokého Mýta, Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien
Olešná, früher Elsch, Ortsteil von Stráž u Tachova, Okres Tachov, Tschechien
Olešenka, bis 1950 Olešná u Přibyslavi, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien

Česká Olešná, Ortsteil von Strmilov, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
Dolní Olešná, Ortsteil von Popelín, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
Dolní Olešná, Ortsteil von Hrabišín, Okres Šumperk, Tschechien
Horní Olešná, Ortsteil von Hrabišín, Okres Šumperk, Tschechien
Nová Olešná, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, Tschechien

Olešná steht für:
Olešná (Fluss), linker Nebenfluss der Ostravice bei Paskov, Tschechien